Николай Шванебах:
 Шванебах, Николай Антонович (?—1900) — штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка.
 Шванебах, Николай Николаевич (1872—19??) — участник русско-японской войны.